Ubald est un nom propre qui peut désigner :

Prénom
Ubald est un prénom masculin peu usité, dérivé du germanique Hugobald (avec les racines hugu signifiant esprit et bald signifiant courageux).
Ubald est aussi un patronyme.

Variantes
 germanique : Hugobald
 latine : Ubaldus
 italienne : Ubalda, Ubaldino, Ubaldo, Uboldo
 espagnole : Ubaldo
 français : Ubalde

Saints chrétiens
 Ubald de Gubbio (+ 1160), Doyen de Saint-Augustin de Gubbio, près d'Ancone, évêque de Gubbio en 1128 ; fêté le 30 juin et le 16 mai.
 Ubald d'Adimari (+ 1315), bienheureux, Florentin, réputé pour sa brutalité et sa vie licencieuse, converti, devint servite de Marie, se retire alors au Monte Senario en Toscane ; fêté le 9 avril.

Personnalités portant ce prénom

 Ubald Villeneuve, religieux québécois.
 Ubald Pigeon, fusilier de Sherbrooke.

Voir aussi
 Hucbald